Матти́а Де Ши́льо (; ) — итальянский футболист, защитник клуба «Ювентус» и национальной сборной Италии.

Клубная карьера

«Милан» 
Маттиа Де Шильо — воспитанник «Милана». С 2002 года по 2011-й играл за различные молодежные команды клуба, изначально на позиции центрального защитника.

Дебютировал за «Милан» 28 сентября 2011 года в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Виктории» из Пльзени, выйдя на замену на 87-й минуте вместо Иньяцио Абате.

С начала сезона 2012/13 появлялся в стартовом составе «Милана» на позиции левого флангового защитника и, в общей сложности, провел 33 матча. Однако, в последующих сезонах в качестве игрока «Милана», ему ни разу не удалось повторить этот результат, во многом из-за травм и нестабильной игры.

27 сентября 2015 года впервые вышел на поле в качестве капитана «Милана», так как Риккардо Монтоливо и Иньяцио Абате не могли принять участие в игре. 6 марта 2016 года ему вновь была доверена капитанская повязка, на сей раз по случаю его 100-го матча за клуб.

«Ювентус» 
20 июля 2017 года перешёл в «Ювентус» за 12 миллионов евро, которые будут выплачиваться в течение трёх лет. В течение срока действия договора данная сумма за счёт различных бонусов может увеличиться на € 500 тыс. Контракт подписан до 2022 года.

«Олимпик Лион» (аренда) 
5 октября 2020 года Де Шильо на сезон был отдан в аренду в «Олимпик Лион».

Карьера за сборную 
С 2010 по 2011 год Де Шильо выступал за юношескую сборную Италии, провёл 8 матчей и забил 1 гол. 

21 марта 2013 года дебютировал за национальную сборную Италии в товарищеском матче против сборной Бразилии (2:2). Попал в заявку сборной Италии на Кубок Конфедерации 2013, на котором провел 4 матча в основном составе. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионата Европы 2016 года.

Достижения

Клубные

«Милан» 
 Обладатель Суперкубка Италии (2): 2011, 2016

«Ювентус» 
 Чемпион Италии: 2017/18, 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка Италии: 2017/18
 Обладатель Суперкубка Италии: 2018

Сборная 
 Бронзовый призёр Кубка конфедераций: 2013

Индивидуальные 
 Символическая сборная чемпионата Италии: 2012/13

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Федерации футбола Италии

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Олимпик Лион»